Гонка преследования на 12,5 километра среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 10 февраля. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из 21 страны. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс Лаура. Соревнования начались в 19:00 по местному времени (UTC+4).

Пятикратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Без промаха сумели пройти гонку только трое: занявший второе место Ондржей Моравец, Кристоф Зуман, финишировавший 12-м, и Тобиас Арвидсон, финишировавший 28-м.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр